Routines Manual (em português, Manual de Rotinas), é um livro em dois volumes escrito por Nick Savoy e The Don, instrutores da empresa Americana Love Systems. A obra trata de dinâmica social e sedução e apresenta uma seleção de rotinas - frases e histórias memorizadas, utilizadas na comunidade da sedução para obter uma determinada reação ou despertar uma certa emoção em interações sociais.

Descrição 
O Manual de Rotinas lista rotinas divididas nas várias fases do sistema desenvolvido pela Love Systems, o chamado Emotional Progression Model ou Modelo de Progressão Emocional, una expansão e atualização do clássico método "M3" desenvolvido por Erik Von Markovik (Mystery). O Manual de Rotinas visa a fornecer, aos homens, ferramentas com as quais navegar eficazmente nas diferentes etapas do Modelo de Progressão Emocional, desde a abordagem inicial até o sexo, a fim de levar, a cabo, interações eficazes e interessantes com o sexo oposto.

Alguns exemplos de rotinas incluídas na obra são os abridores (frases usadas para iniciar uma conversa, tipicamente com uma mulher desconhecida), jogos e histórias que visam a criar atração e rotinas de sedução.

Segundo os autores, as rotinas apresentadas neste manual foram exaustivamente testadas em situações reais, e se mostraram consistentemente eficazes. Assim, a sua utilização permite, ao leitor, dominar o componente verbal da interação, de forma a poder descontrair e concentrar-se nos aspetos não verbais, tais como a tonalidade vocal e linguagem corporal.

Os autores explicam ainda que o objetivo do manual é orientar os leitores e dar uma ideia dos assuntos e estruturas de conversa que são mais eficazes com as mulheres. Porém, à medida que o leitor acumule mais experiência e à vontade, essas rotinas devem gradualmente ser deixadas de lado e frases da própria autoria devem ser usadas, de forma a que a conversa flua de forma natural.

Relacionamentos interpessoais
Relacionamentos íntimos
Sedução